Гласные средне-верхнего подъёма — это гласные, используемые в некоторых языках. Характеризуются тем, что при воспроизведении язык находится на две третьих расстояния от гласных верхнего подъёма к гласным среднего подъёма.

Список гласных заднего ряда согласно МФА 

 Неогубленный гласный переднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Огубленный гласный переднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Неогубленный гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Огубленный гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Неогубленный гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Огубленный гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма